Красноселье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красноселье — упразднённый посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Красноселье — упразднённая деревня в Хойникском районе Гомельской области.

Россия 
 Красноселье — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Красноселье — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Красноселье — село в Чановском районе Новосибирской области.
 Красноселье — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Красноселье — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Красноселье — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Красноселье — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Красноселье — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Красноселье — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Красноселье — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Красноселье — посёлок в Арсеньевском районе Тульской области.

Украина 
 Красноселье — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Красноселье — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Красноселье — село в Владимирецком районе Ровненской области.
 Красноселье — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Красноселье — село в Чигиринском районе Черкасской области.
Красноселье — с 1946 по 1989 г. название села Себечов в Сокальском районе Львовской области.